101 далматинци може да се отнася за:

 101 далматинци (книга) – роман на Доуди Смит от 1956 г.
 Сто и един далматинци – филм на Уолт Дисни от 1961 г.
 101 далматинци (филм) – игрален филм от 1996 г.
 101 далматинци (сериал) – сериал на Дисни от 1997 – 1998 г.
 101 далматинци II: Приключението на Пач в Лондон – филм и продължение на филма от 1961 г.

Вижте също 
 102 далматинци – продължението на филма от 1996 г.